Schlesischer Adler steht für
 Schlesischer Adler (Wappentier), den Wappenadler Schlesiens
 Schlesisches Bewährungsabzeichen, eine Auszeichnung